Quesnoy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Quesnoy-sur-Airaines, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Quesnoy-le-Montant, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,